Scherbius ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Scherbius (1878–1929), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Elisabeth Scherbius (1896–1945), Ehefrau von Arthur und später verheiratete Elisabeth Pungs, deutsche Widerstandskämpferin
 Johann Jacob Gottlieb Scherbius (1728–1804), deutscher Lehrer und Schulleiter
 Johann Justus Scherbius (1762–1827), deutscher Richter und Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Johannes Scherbius (1769–1813), deutscher Botaniker
 Philipp Scherbius  (1553–1605), Schweizer Mediziner und Philosoph